Miejscowości w Polsce:
 Brodne-Józefów
 Brodne-Towarzystwo

Linki zewnętrzne